A-50 hace referencia a:

 La Autovía Ávila - Salamanca en España.
 El avión ruso Beriev A-50.